L 48 oder L48 steht für:
 Landesstraße 48 (Begriffsklärung, Bedeutungen siehe dort)
 HMS Holderness (L48), britischer Geleitzerstörer der Hunt-Klasse (1939)
 LZ 95, Marinekennung des deutschen Luftschiffs 

Abkürzung